Flour ist der Name folgender Personen:
 Saint Flour  (dt. Florus (Heiliger)) († 389), französischer Heiliger, erster Bischof des Bistums Lodève

Flour ist der Familienname folgender Personen:
 Jules Flour (1864–1921), französischer Genremaler und Kunstpädagoge
 Mireille Flour (1910–1984), französisch-belgische Harfenistin, Professorin am Königlichen Konservatorium Brüssel

Siehe auch:
 Saint-Flour
 Fluor